Superman peut désigner :

Héros de comics 

 Superman, un héros de comics
 Superman (comic book), la bande dessinée relatant les aventures de Superman.

Séries télévisées 
 Superman, série télévisée d'animation sorti en 1941.
 Superman, serial américain réalisé par Spencer Gordon Bennet et Thomas Carr, sorti en 1948.
 Superman, l'Ange de Metropolis, série télévisée d'animation sorti en 1996.

Films 
 Superman et les Nains de l'enfer, film américain de Lee Sholem sorti en 1951 ;
 Superman, saga rassemblant :
 Superman, film américain de Richard Donner sorti en 1978,
 Superman 2, film américain de Richard Lester sorti en 1980,
 Superman 3, film américain de Richard Lester, sorti en 1983,
 Superman 4, film américain de Sidney J. Furie, sorti en 1987 ;
Superman Returns, film américain de Bryan Singer, sorti en 2006 ;
Man of Steel, film américain de Zack Snyder, sorti en 2013.

Jeux vidéo 
 Superman, jeu vidéo sorti en 1979.
 Superman: The Game, jeu vidéo sorti en 1985.
 Superman, jeu vidéo sorti en 1987.
 Superman, jeu vidéo sorti en 1988.
 Superman, jeu vidéo sorti en 1997.
 Superman, jeu vidéo sorti en 1999.

Voir aussi 
 Adaptation de Superman à l'écran
 Superman: The Man of Steel
 Man of Steel (homonymie)

Musique 

 Superman, album discographique de Serge Lama sorti en 1971
 Superman, single d'Eminem sorti en 2003
 Superman, single de Crystal Kay sorti en 2011

Homonymie